Il doppio del Hamburg Masters 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mahesh Bhupathi e Jan-Michael Gambill erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Bhupathi con Maks Mirny e Gambill con Graydon Oliver.

Gambill e Oliver hanno perso nel 1º turno contro Gustavo Kuerten e Tim Henman.

Bhupathi e Mirnyi hanno perso in finale 6–4, 7–6 (12–10) contro Mark Knowles e Daniel Nestor.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (finale)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinali)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (quarti di finale)

 Leander Paes /  David Rikl (semifinali) 
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (secondo turno) 
 Martin Damm /  Cyril Suk (quarti di finale) 
n/a

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hamburg Masters 2003
ATP Tour 2003